Alejandro Gutiérrez puede referirse aː

 Alejandro Gutiérrez, arquitecto chileno.
 Alejandro Gutiérrez Arango,  político colombiano.
 Alejandro Gutiérrez Arango, futbolista colombiano.
 Alejandro Gutiérrez Gutiérrez,  político mexicano.
 Alejandro Gutiérrez,  actor colombiano.